Кардаилово — село в Илекском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населённый пункт Кардаиловского сельсовета.

География 

Село расположено в восточной части Илекского района, удалённость от районного центра составляет 41 км и 87 км от областного центра.

Климат района расположения землепользования села резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом. По температурным условиям и влагообеспеченности территория хозяйства относится к третьей агроклиматической зоне Оренбургской области.

Гидрологическая сеть села представлена р. Урал и озёрами, а из искусственных водоёмов имеется пруд. Глубина залегания грунтовых вод на территории различна: на водораздельном плато — 20 м, в пойме реки Урал — 5-6 м, на террасе — 10-15 м.

Почва данной местности представлена различными видами почв: чернозёмы, солонцеватые, глинистые и суглинистые почвы.

История 

Основано потомками казаков-переселенцев с Южной Руси (Украина), массово бежавших в первой половине 17 века от притеснения поляков в пределы донских казаков и основавших на их земле поселение (впоследствии — село Кардаиловка Борисоглебовского уезда Воронежской губернии). На Дону переселенцы прожили около двух сотен лет. На стыке современных Воронежской, Саратовской и Волгоградских областей и сегодня находятся 5 населённых пунктов, в основе наименования которых лежит название Кардаил — приток реки Бузулук, которая впадает в реку Хопёр — приток Дона. Это сёла Кардаиловка и Кардаил, посёлки Нижнекардаильский, Верхнекардаильский и Новокардаильский. Все они расположены по берегам реки Кардаил. Кроме того, в Хопёрском округе Всевеликого Войска Донского были хутора Нижне-Кардаил Урюпинской станицы, и Ново-Кардаил, Котовской станицы. В 1819 году часть казаков, притесняемых царским правительством, переселилась в Оренбургскую губернию. Первоначально место поселения в Оренбургской губернии было названо Ново-Кардаиловская слобода, впоследствии — станица Кардаиловская. В 1843 году жители станицы Кардаиловская были приняты в Оренбургское казачье войско.

Население

Инфраструктура 
 ГОУ Профессиональное училище 67,
 ГОУ Кардаиловская средняя школа.

Социальное развитие 
В Доме Культуры с 1970 года работает хор, имеющий звание народного. С 1998 года начато и продолжается восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного в 1828—1835 гг. по проекту архитектора Шарлемана.

Примечания 

Населённые пункты Илекского района